Minutanemertes är ett släkte av slemmaskar. Minutanemertes ingår i familjen Tetrastemmatidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Slemmaskar
Minutanemertes